Klon je lahko:

 klon, organizem, ki je nastal umetno s postopkom kloniranja
 klon (celična biologija) - skupina genetsko enakih celic, nastalih iz ene celice z nespolnim razmnoževanjem
 Klon (glasbena skupina) - slovenska glasbena skupina
 klon (računalništvo) - računalniška strojna oprema ali program, izdelan tako, da deluje praktično enako kot že obstoječ